Люк Штейн (; 7 июня 1993, Хараре) — зимбабвийский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2014 года. Первый спортсмен от Зимбабве на Зимних олимпийских играх за всю их историю.

Биография 
На Олимпийских играх в Сочи Люк Штейн представлял Зимбабве, это первый и пока единственный спортсмен от этой страны за всё время проведения Зимних олимпийских игр. Поэтому и флаг Зимбабве на церемонии открытия Игр нёс тоже он.

В трёхлетнем возрасте вместе с родителями Люк уехал из Зимбабве и жил в Швейцарии, Франции, Великобритании, а сейчас переехал в США, где учится в Колорадском университете в Боулдере.

Сам Люк о своей поездке на Олимпийские игры сказал:

Я родился в Зимбабве, это в моей крови. Я африканец, даже если по мне это не всегда заметно. Почему бы не представлять Зимбабве? Это уникальная возможность.

В спортивной программе Игр Штейн выступал в слаломе и гигантском слаломе. Выступление сложно назвать удачным: в гигантском слаломе итоговая позиция — 57, с общим временем 3 минуты 6,55 секунд; а в слаломе Люк и вовсе не финишировал. Тем не менее, самим фактом своего появление на этих Играх он вписал себя в историю Зимбабве, в которой снег не выпадал больше 50 лет.

Примечания 

Горнолыжники Зимбабве
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года